

Patronymes 
 Aleš Veselý, sculpteur tchèque
 František Veselý, footballeur tchèque
 Jakub Veselý, joueur de volley-ball tchèque
 Jan Veselý, cycliste tchécoslovaque
 Jan Veselý, joueur de basket tchèque 
 Jindřich Veselý (1885-1939), marionnettiste tchèque
 Jiří Veselý, joueur de tennis tchèque
 Martin Veselý, joueur tchèque de hockey sur glace
 Vítězslav Veselý, athlète tchèque

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque